Первая лига 1949 () — 15-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 20 марта 1949 года и закончился 13 ноября 1949 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1949 на rsssf.com 

1949
Польша
1949 год в Польше